Regione di Borkou-Ennedi-Tibesti – ex regione del Ciad, soppressa nel 2008
Regione di Borkou – regione del Ciad
Dipartimento di Borkou – dipartimento del Ciad
Dipartimento di Borkou Yala – dipartimento del Ciad